Tomillo salsero puede referirse a:

 el nombre común de la planta Thymus hyemalis;
 el nombre común de la planta Thymus vulgaris; o
 el nombre común de la planta '''''Thymus zygis.